Poliuto – opera di Gaetano Donizetti
Poliuto – tragedia di Pierre Corneille
Poliuto – nome proprio di persona